Жюли́ Цогг (, род. 1 октября 1992 года, , Вартау, Санкт-Галлен, Швейцария) — швейцарская сноубордистка, выступающая в параллельных дисциплинах. Двукратная чемпионка мира в параллельном слаломе (2019 и 2023).

Биография 
Жюли родилась 1 октября 1992 года, в городке  коммуны Вартау, Санкт-Галлен. В 2000 году начала заниматься сноубордингом. Выступает за швейцарский спортивный клуб «Флумсерберг», тренируется у Кристиана Руфера. Тренер в сборной — австриец Ингемар Вальдер. Дважды становилась абсолютной чемпионкой мира среди юниоров в параллельных дисциплинах (2011, 2012). В 2012 году получила травму колена во время первого этапа кубка мира 2012/13 в Кареззе и была вынуждена пропустить весь сезон мирового кубка и чемпионат мира в Стоунхеме. Имеет высшее образование, специалист в сфере машиностроения (2012). Владеет немецким языком.

На чемпионате мира 2019 года в США в параллельном слаломе Жюли смогла обойти всех своих соперниц и завоевать титул чемпионки мира. 21 февраля 2023 года в Бакуриани вновь стала чемпионкой мира в параллельном слаломе.

Спортивные достижения

Юниорские достижения

Зимние Олимпийские игры

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Жюли Цогг

Сноубордисты Швейцарии
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по сноуборду
Обладатели Кубка мира по сноуборду